

Patronyme 

 Clarence G. Badger (1880-1964), réalisateur, scénariste, acteur et producteur américain ;
 Joseph Badger (1707-1765), peintre américain ;
 Oscar C. Badger (1823-1899), commodore américain ;
 Charles Johnston Badger (1853-1932), contre-amiral américain, fils du précédent ;
 Oscar C. Badger II (1890-1958), amiral américain, fils du précédent ;
 Owen Badger (1871-1939), joueur de rugby à XV gallois ;
 Pat Badger (1967-), bassiste du groupe rock américain Extreme.

Toponyme 

 Île Badger, île du détroit de Bass, située à l'ouest de l'île Flinders (Tasmanie).
 Badger, petite ville au centre de l'île de Terre-Neuve dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador au Canada.
 Badger, ville du comté de Kingsbury, dans l’État du Dakota du Sud.
 Badger, ville du comté de Webster, dans l’État de l'Iowa.
 Badger, ville du comté de Roseau, dans l’État du Minnesota.
 Badger, un lieu-dit de l'État de l'Alaska.

Musique 
 Badger, groupe formé par le claviériste Tony Kaye après son départ du groupe Yes.

Télévision 
 Badger, série télévisée britannique diffusée en 1999-2000.

Autres 
 Badger est la traduction en anglais de blaireau.
 Badgers du Wisconsin, club omnisports universitaire de l'Université du Wisconsin.
 Badger est le code de l'Organisation du traité de l'Atlantique nord relatif au bombardier soviétique Tupolev Tu-16.

Patronyme anglais